Campograndense – abitanti di Campo Grande (Alagoas)
Campograndense – abitanti di Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Campograndense – abitanti di Campo Grande (Misiones)